Aššur-reš-iši ist der Name zweier assyrischer Könige:

Aššur-reš-iši I.

 Aššur-reš-iši II.